UKR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mukeiras (Yemen)
 ukr – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 per la lingua ucraina
 UKR – codice ISO 3166-1 alpha-3 dell'Ucraina